Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 2009 – 8. edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego, która rozpoczęła się 3 lipca 2009 w Velenje, a zakończyła 13 września 2009 w Wiśle.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Nieoficjalna klasyfikacja generalna (drużynowo)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2009 w sportach zimowych